

Risultati

Collegamenti esterni 
 

Tour di rugby a 15 in Francia
Tour di rugby a 15 nelle Isole britanniche